

Italia

Emilia-Romagna
Chiesa di Santa Elisabetta – chiesa di Parma

Friuli-Venezia Giulia 

 Chiesa di Santa Elisabetta – chiesa di Fogliano

Lombardia
Chiesa di Santa Elisabetta – chiesa di Caravaggio
Chiesa di Santa Elisabetta – chiesa di Leffe
Chiesa di Santa Elisabetta – chiesa di Lodi
Chiesa di Santa Elisabetta – chiesa di Polpenazze del Garda

Puglia
Chiesa di Sant'Elisabetta – chiesa di Lecce

Toscana
Chiesa di Sant'Elisabetta d'Ungheria – chiesa di Barga (LU)
Chiesa di Sant'Elisabetta – chiesa di Firenze, oggi distrutta, nota anche come Chiesa di San Michele alle Trombe
Chiesa di Santa Elisabetta delle Convertite – chiesa di Firenze
Chiesa di Sant'Elisabetta della Visitazione – chiesa di Siena

Trentino-Alto Adige 
Chiesa di Sant'Elisabetta – chiesa di Pergine Valsugana

Altri paesi

Francia
Chiesa di Santa Elisabetta d'Ungheria – a Parigi

Germania
Chiesa di Santa Elisabetta – a Marburgo
Chiesa di Santa Elisabetta – a Wiesbaden

Polonia
Chiesa di Sant'Elisabetta – a Breslavia

Slovacchia
Chiesa di Sant'Elisabetta – a Bratislava

Ungheria
Chiesa di Sant'Elisabetta – a Budapest